Carter puede hacer referencia a:
Aaron Carter, cantante, actor, bailarín, productor y compositor estadounidense.
Angela Carter,  periodista y novelista británica.
Benny Carter, músico estadounidense de jazz.
Betty Carter, cantante estadounidense de jazz.
Bo Carter, músico estadounidense de blues.
Chris Carter, productor y guionista estadounidense.
Dan Carter, capitán de los All Blacks.
David Carter, político de Nueva Zelanda.
 Dwayne Michael Carter, Jr., rapero estadounidense, más conocido por su nombre artístico Lil Wayne.
Dylan Carter, deportista trinitense que compite en natación.
Elliott Carter, compositor musical.
Helena Bonham Carter, actriz británica.
Howard Carter, arqueólogo británico.
Jimmy Carter, 39º presidente de los Estados Unidos.
June Carter Cash, cantante, compositora, actriz, comediante, filántropa, y la segunda esposa del cantante Johnny Cash.
Lucile Carter, socialité estadounidense  y esposa de William Ernest Carter. 
Kim Carter, deportista sudafricana que compitió en triatlón.
Kyle Carter, jinete canadiense que compitió en la modalidad de concurso completo.
Lynda Carter, actriz y cantante estadounidense.
Myles Carter, baloncestista estadounidense.
Nash Carter, luchador profesional y expeleador de artes marciales mixtas estadounidense.
Nesta Carter, atleta jamaicano de velocidad.
Nicholas Gene Carter, más conocido como Nick Carter, cantautor, bailarín, músico, cantante, y actor estadounidense.
 Pitter Carter, seudónimo de Rodrigo Martínez.
Rodolfo Carter, abogado y político chileno.
Rosalynn Carter, esposa del expresidente de los Estados Unidos Jimmy Carter. 
Rubin Carter, boxeador estadounidense.
Thomas Carter, director de cine estadounidense.
Troy Carter, político estadounidense.
Tyson Carter, baloncestista estadounidense.
Vince Carter, exjugador de baloncesto estadounidense.